Maalbeek kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Maalbeek, Bryssel, förort till Bryssel
 Maalbeek (vattendrag), Bryssel, 

Robotskapade Belgienförgreningar